

Страттон — місто, штат Колорадо
 Страттон — місто, штат Вермонт
 Страттон — селище, штат Небраска
 Страттон — селище, штат Огайо

Див. також 
 Джуліус Страттон
 Stratton Oakmont